Социниа́нство, или антитринитарное учение социниан, получило своё название по имени Фауста Паоло Социна. Оно представляет дальнейшее рационалистическое движение в протестантской богословской науке. Возникло и было распространено в Речи Посполитой. Рассматривается как разновидность унитарианства.

Учение социниан 
Социниане в основание своего учения кладут только Священное Писание, учат, что оно написано по внушению Св. Духа и вполне признают его авторитет, но лишь поскольку оно не противоречит человеческому разуму и пониманию. Впрочем, на Ветхий Завет они смотрят с некоторым пренебрежением, так как говорят, что все необходимое для спасения человека находится в Новом Завете. Социниане отрицают первородный грех, а также наклонность человека только ко злу: он свободен поступать дурно или хорошо. Если бы человек вследствие грехопадения Адама был склонен лишь к дурным деяниям, то это не составляло бы греха, учат социниане, так как в таком случае он поступал бы дурно не по своей вине. В связи с этим находится и учение социниан об искуплении. Иисус Христос явился затем, чтобы примирить не Бога с людьми, а людей с Богом. Он умер крестной смертью, чтобы своей смертью запечатлеть истину проповедуемого Им учения, а никак не с целью искупить первородный грех и умилостивить гнев Божий. Своей жизнью и учением Иисус Христос указал путь к спасению. Кто будет идти этой дорогой, будет спасен и достигнет жизни вечной. В этом указании пути к спасению, по мнению социниан, вся заслуга Иисуса Христа. Догмат Св. Троицы они отвергали и считали Иисуса Христа истинным, настоящим человеком, но одаренным Божественными свойствами. Они верили в непорочное зачатие Иисуса Христа, но учили, что если бы Он по своей природе не был бы человеком, то не смог бы служить людям примером, и Воскресение Его из мертвых не было бы знамением такого же воскресения рода человеческого. Тем не менее, учили социниане, Он настолько превосходит людей своей святостью и Бог даровал Ему такую Божественную силу, что Иисусу Христу надлежит поклоняться как Богу. Социниане вели энергичную борьбу с теми антитринитарными сектами, которые отвергали Божеское поклонение Иисусу Христу. На Св. Дух социниане смотрели только как на Божественную силу. Относительно воскресения из мертвых они учили, что оно будет духовное и тела в нем участия не примут. На таинство причащения они смотрели как на внешний обряд, напоминающий о смерти Иисуса Христа. Крещение детей они также допускали как древний обряд, но необходимости его не признавали.

Церковная организация 
Церковная организация социниан сильно напоминает кальвинистскую. На пасторах, избиравшихся синодом, лежала обязанность проповедовать слово Божие. Внутренними же делами социнианской общины и нуждами её ведали сеньоры (старейшины) и диаконы, избиравшиеся самой общиной. Права вмешательства государства в дела церкви социниане не признавали. Они требовали полной веротерпимости. Однако в делах светских они стояли за беспрекословное подчинение правительственной власти. Социниане обращали особенно много внимания на распространение просвещения и заботились об устройстве школ. Из их среды вышло не только много богословских писателей, но и много ученых. Катехизис социниан вышел в 1605 на польском языке в Ракове, отчего он был известен под именем раковского катехизиса. В 1609 вышел латинский перевод его. Труды наиболее выдающихся социниан — Фауста Социна, Крелля, Шлихтинга и других — собраны в т. н. «Biblotheca Fratrum Polonorum», первые 8 томов которой появились в Irenopoli (Амстердам) post annum Domini [после Р. Хр. З в 1656, а девятый в Eleutheropoli (Амстердам) в 1692.

Распространение в Речи Посполитой 

Социнианство получило наибольшее распространение и появилась ранее, нежели в других странах, в Речи Посполитой — конфедерации Королевства Польского и Великого княжества Литовского. Главным центром социнианства был город Раков. Здесь в 1602 году была устроена прекрасная школа, в которой училось до 1000 юношей различных вероисповеданий. Была тут и типография. В Вильне, Новогрудке, Любче и во многих других городах, а также имениях шляхты были общины социниан. К последователям этой секты принадлежали члены таких знатных литовских фамилий, например, Ян Кишка, каштелян виленский (ум. в 1592). Среди известных социниан Великого княжества Литовского был Ян Лициний Намысловский, некоторое время возглавлявший новогрудскую общину, но позже исключённый за атеизм. На Волыни к социнианам принадлежали роды Чапличей, Гойских, Сенют, а в киевском воеводстве Немиричи. Даже князь Константин Острожский покровительствовал социнианам. Повсюду в имениях последователей их учения были устроены образцовые школы.

Вторым важным центром социнианства был город Шмигель. Распространялось оно и в Королевской Пруссии. Когда в Данциге социниан стало преследовать лютеранское городское управление, то они нашли радушный приют в некоторых имениях польской шляхты в этом крае.

Вследствие охватившей Речь Посполитую с конца XVI века католической реакции положение социан сделалось очень тяжелым. Уже в 1627 году их община в Люблине подверглась полному разгрому. В 1638 году были закрыты молитвенный дом, типография и академия в Ракове. В 1644 году последовало распоряжение о закрытии молитвенных домов и школ социниан в местечке Кисилине и деревне Вереске (на Волыни), принадлежавших Ю. Чашичу. Четырнадцать лет спустя, под предлогом изменнических сношений социниан со шведами во время войны Карла X Густава с Речью Посполитой, решено было совершенно изгнать их из страны. В 1658 году последовало постановление сейма об этом, и социнианам давалось три года на устройство своих дел. Но уже год спустя сейм сократил срок и постановил, что 10 июля 1660 года должно быть последним днём пребывания социниан в Речи Посполитой. Часть их двинулась в Трансильванию, а другая в Силезию, Бранденбург и Пруссию.

В Трансильвании изгнанники встретили своих единоверцев и смогли устроиться без особых затруднений. Социнианство совершенно вытеснило в Трансильвании другие антитринитарные секты и распространялось здесь довольно успешно. Последователи этого учения стали потом известны под именем унитариев.

Распространение в Германии 
В Германии социнианство распространилось, главным образом, из Альтдорфа, где профессором физики и медицины в самом конце 16 в. был Эрнст Зонер (Ernst Soner), родом из Нюрнберга. Так как в Германии в это время господствовала крайняя религиозная нетерпимость, то Зонер пропагандировал свои взгляды среди своих слушателей тайно, так что о его настоящих религиозных убеждениях стало известно в городе лишь после его смерти, последовавшей в 1612. Тогда немедленно были приняты меры к искоренению социнианства в Альтдорфе.

Из последователей Зонера особенную известность получили Иоанн Креллий и Мартин Руар, которые поселились в Польше. Но и многие другие немецкие социниане, вследствие гонений на них в Германии, переселялись в Польшу, как, например, Кристофор Остородт, Иоанн Фолькелий и Валентин Шмальц, который перешел в эту секту под влиянием поляка Андрея Войдовского, встретившись с ним в Страсбурге. Все вышеупомянутые лица принадлежали к числу наиболее замечательных писателей своей секты. Со второй половины XVII в. представителями социнианства в Германии были, главным образом, поляки. Более всего было их общин в Пруссии, где они окончательно исчезли только в начале XIX в. Проникло социнианство и в Голландию, где, быть может, для его распространения почву несколько подготовило арминианство. Поляки, посещавшие Лейденский университет, немало способствовали пропаганде этого учения.

Дальнейшее развитие движения 
В 1653 был издан строгий эдикт против социниан, но несмотря на это, их движение не только продолжало существовать в Голландии, но в Амстердаме, главным образом, печатались их сочинения и оттуда распространялись по всей Европе. В Англию социнианство проникло в начале XVII века. Польские социниане посвятили даже латинский перевод раковского катехизиса, вышедшего в 1609, королю Якову I, правда, без всякого успеха, так как он был сожжен в Лондоне в 1614 рукой палача. Однако социнианские сочинения стали постепенно находить читателей в Англии, несмотря на преследования за это. В 1651 появился в английском переводе раковский катехизис, а два года спустя уже целый ряд других социнианских сочинений. Наиболее содействовал распространению этих переводов и учения социниан Джон Бидл (Biddle). С 1644 в Лондоне начали происходить тайные собрания сочувствующих этому учению. Несмотря на гонения, социнианство пустило корни в Англии, и унитарии имели здесь много общин.

См. также 
 Антитринитаризм

Источники 
 

Антитринитарии
Реформация
Религия в Великом княжестве Литовском
Антитринитарные деноминации